Лас Нуевас Флорес има више значења:

 Лас Нуевас Флорес (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Нуевас Флорес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику